Hecuba (tweekleppige), een genus van de Donacidae
 Hekabe, een koningin van Troje
 Hecuba (band), een Amerikaanse muziekgroep